ULS steht für:
 Ultimate Limit State, Grenzzustand der Tragfähigkeit, siehe Tragfähigkeit (Technik) #Bauwesen
 Universidad de La Serena, eine Hochschule in La Serena, Chile
 University of Louisiana System, ein Universitätsnetzwerk in den Vereinigten Staaten
 Ultra Air (ICAO-Code), kolumbianische Fluggesellschaft

Abkürzung